Capitol Punishment: The Megadeth Years é um álbum dos melhores êxitos da banda Megadeth, lançado em 2000. O álbum contou com o Dave Mustaine, David Ellefson,Jimmy  DeGrasso, Al Pitrelli nas novas faixas "Kill the King" e "Dread and the Mind Fugitive". O álbum traz uma faixa escondida, "Capitol Punishment", localizada no final da música Peace Sells, que é um medley de várias canções anteriores Megadeth.

O título do álbum é uma alusão às dificuldades persistentes da banda com sua gravadora, a Capitol Records. Em 2001, o Megadeth fez um contrato a Sanctuay Records, e lançou o álbum The World Needs a Hero.

Recepção

Álbum

Singles

Álbuns de grandes êxitos de 2000
Álbuns de Megadeth
Álbuns de heavy metal
Álbuns de thrash metal